Даррешехр:

 Даррешехр — город на западе Ирана, в провинции Илам.
 Даррешехр — одна из 7 областей (шахрестанов) иранской провинции Илам.